Teja Gregorin (ur. 29 czerwca 1980 w Lublanie) – słoweńska biathlonistka i biegaczka narciarska, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich i dwukrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 1998 roku, startując na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1998 w Sankt Moritz. Zajęła tam 14. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym i 17. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Jeszcze dwukrotnie startowała w zawodach tego cyklu, zajmując między innymi czwarte miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym podczas mistrzostw świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze w 2000 roku.

W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 12 stycznia 2000 roku w Novym Měscie, gdzie zajęła 55. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Pierwsze punkty wywalczyła 27 grudnia 2001 roku w Garmisch-Partenkirchen, zajmując 26. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Nigdy nie stanęła na podium zawodów tego cyklu. Jedyny raz klasyfikowana w Pucharze Świata była w sezonie 2001/2002, zajmując 80. miejsce. W 2001 roku wystąpiła mistrzostwach świata w Lahti, gdzie zajmowała miejsca poza czołową trzydziestką. Rok później wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, zajmując między innymi 34. miejsce w sprincie dowolnym i dziewiąte w sztafecie.

Od 2003 roku startowała w biathlonie. W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutowała 4 grudnia 2003 roku w Kontiolahti, zajmując 52. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty wywalczyła 23 stycznia 2004 roku w Anterselvie, gdzie zajęła 27. miejsce w tej samej konkurencji. Trzykrotnie stawała na podium zawodów pucharowych: 18 lutego 2009 roku w Pjongczangu była druga w biegu indywidualnym, 5 lutego 2012 roku w Oslo była trzecia w biegu masowym, a 23 marca 2014 roku w Oslo w tej samej konkurencji była druga. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2010/2011, kiedy zajęła ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Swój pierwszy medal zdobyła w 2009 roku, kiedy podczas mistrzostw świata w Pjongczangu zajęła drugie miejsce w biegu indywidualnym. Rozdzieliła tam na podium Niemkę Kati Wilhelm i Torę Berger z Norwegii. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata w Ruhpolding razem z Andreją Mali, Klemenem Bauerem i Jakovem Fakiem zdobyła srebrny medal w sztafecie mieszanej. Zdobyła ponadto brązowy medal w biegu pościgowym podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku, gdzie uległa tylko Darji Domraczewej z Białorusi i Torze Berger. Na tej samej imprezie była też między innymi czwarta w biegu masowym, w którym walkę o medal przegrała z Norweżką Tiril Eckhoff.

Jest mistrzynią świata w biathlonie letnim w sprincie oraz biegu pościgowym z MŚ 2008 oraz z MŚ 2014.

Obecnie mieszka w Ihan. Zna dwa języki słoweński i angielski.

W 2017 roku została zawieszona przez IBU, po tym jak powtórne badanie próbek pobranych podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku wykazało obecność w jej organizmie niedozwolonych substancji wspomagających produkcję hormonu wzrostu. W grudniu 2017 roku została zdyskwalifikowana na dwa lata.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: -
 sezon 2000/2001: -
 sezon 2001/2002: 80.
 sezon 2002/2003: -

Miejsca w poszczególnych zawodach PŚ 
stan po sezonie 2002/2003

Przypisy

Bibliografia 
 
 Profil na stronie FIS 
 

Ludzie urodzeni w Lublanie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Słoweńskie biathlonistki
Słoweńscy medaliści olimpijscy
Słoweńscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980
Słoweńscy biegacze narciarscy